Aviation/LAX es una estación en la línea C del Metro de Los Ángeles y es administrada por la Autoridad de Transporte Metropolitano del Condado de Los Ángeles. La estación se encuentra localizada en la Aviation Boulevard en El Segundo, California.

Un servicio de autobús gratuito conecta esta estación con el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. El nombre original de esta estación era Aviation/I-105 y es usado a veces en algunos lugares.

Bus connections

Metro bus 
Metro Local: 120, 625

Otros autobuses locales 
Beach Cities Transit: 109
Culver City Transit: 6, Rapid 6
Santa Monica Transit: 3, Rapid 3
Municipal Area Express: 2, 3, 3X
LAX Shuttle: G (servicio a las terminales de LAX 1-8 y la Terminal Internacional Bradley vía el nivel inferior de World Way.)

Referencias

Enlaces externos 

 Sitio web de Metro

El Segundo
Estaciones de Metro de Estados Unidos inauguradas en 1995
Estaciones de la línea C (Metro de Los Ángeles)